Нова демократія (Греція) — політична партія в Греції
 Нова демократія (Португалія) — політична партія в Португалії
 Нова демократія (Україна) — політична партія в Україні